Nowosel (bulg. ‚Neudorf‘) heißen:

 Nowosel (Sofia), Ortschaft in der Oblast Sofia, Bulgarien
 Nowosel (Schumen), Ortschaft in der Oblast Schumen, Bulgarien
 Nowosel (Sliwen), Ortschaft in der Oblast Sliwen, Bulgarien

Siehe auch
 Novo Selo, zur Ortsnamenskunde